Эдуард Далберг (; , Бостон — , Санта-Барбара) — американский писатель.

Биография 
С 12 лет воспитывался в еврейском сиротском приюте в Кливленде. Затем учился в Калифорнийском университете в Беркли и в Колумбийском университете, в конце 1920-х гг. жил в Париже.

Первую книгу выпустил в Лондоне в 1929 году с предисловием Дэвида Герберта Лоуренса. В 1933—1936 годах состоял в Коммунистической партии США. Преподавал в различных университетах и колледжах, в том числе в знаменитом Колледже Чёрной Горы.

Писатели США
Английские писатели
Родившиеся в Бостоне